Puchar Narodów Afryki 1974 był dziewiątą edycją tego turnieju. Mecze rozgrywano na boiskach Egiptu. Podobnie jak w roku 1972 w rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy, po cztery drużyny w każdej. W finale reprezentacja Zairu zremisowała 2-2, a później pokonała w dogrywce Zambię 2-0 i sięgnęła po drugi tytuł w rozgrywkach.

Przebieg turnieju

Grupa A 
Mecze rozgrywano w Kairze i Mehalli.

Grupa B 
Mecze rozgrywano w Aleksandrii i Damanhurze.

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

Puchar Narodów Afryki
1974 w piłce nożnej
Piłka nożna w Egipcie
1974 w Afryce